Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stefan Edberg e Slobodan Živojinović che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Matt Mitchell 2–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Anders Järryd (primo turno)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (semifinali)

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1986